Benites puede hacer referencia a:

Personas 
 Bruna Beatriz Benites Soares (1985-), futbolista brasileña.
 Guillermo Benites (1941-2016), presentador de noticias (en español) de Univisión Canal 23.
 Juan Manuel Benites Ramos, economista peruano.
 Leopoldo Benites Vinueza (1905-1996), diplomático, político, y escritor ecuatoriano.
 Elisiane Santa Helena Benitez (1979-), modelo y reportera brasileña.
 Roselaine Benites (1981-), deportista brasileña.
 Tula Luz Benites Vásquez, político peruano.